NGC 6997 — рассеянное скопление в созвездии Лебедь.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6997
Лебедь (созвездие)
Рассеянные скопления